Jméno a příjmení Jiří Holík má více nositelů:

 Jiří Holík (* 1944) – český hokejista, strýc Bobbyho a Andrey, bratr Jaroslava
 Jiří Holík mladší (* 1976) – český hokejový útočník
 Jiří Holík (sadař) (1634–1707) – český pobělohorský exulant, zakladatel moderního štěpařství